FIFA '98: Road To World Cup, het vijfde spel in de FIFA-series (1997)
World Cup 98, het eerste FIFA-spel exclusief over een Wereldkampioenschap voetbal (1998)